Grad u Danskoj:
 Holstebro, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Holstebro (općina), općina u regiji Središnji Jutland